XDH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 333 амінокислот, а молекулярна маса — 146 424.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів, іоном заліза, ФАД, флавопротеїном, залізо-сірчаною групою, групою 2fe-2s. 
Локалізований у цитоплазмі, пероксисомах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки